Залинейное () — село,
Малоорчиковский сельский совет,
Зачепиловский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322282002. Население по переписи 2001 года составляет 683 (302/381 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Залинейное находится в месте впадения реки Орчик (левый берег) в реку Орель (правый берег), примыкает к селу Малый Орчик, русла обеих рек извилисты и сильно заболочены, вокруг несколько заболоченных озёр, на расст в 1 км находится железнодорожная станция Платформа 108 км.

История 
 1775 — дата основания.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.
 «Агроленд», ООО.
 ЧСП «Рассвет».
 Агролесхоз «Ямпольский».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.
 Спортивная площадка.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.
 Гидрологический заказник местного значения «Орельский». Наличие мелких водоёмов с водно-болотной растительностью создаёт благоприятные условия для формирования поверхностного и подземного водостоков и позитивно влияет на гидрологический режим реки Орель.
 Фёдоровская крепость Украинской линии.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Зачепиловского района